Вадинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Вадинский сельсовет — Пензенская область, Вадинский район.
 Вадинский сельсовет — Смоленская область, Сафоновский район.